El Torneig de Wimbledon 2014, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2014, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 128a edició es va celebrar entre 23 de juny i el 6 de juliol de 2014 a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, barri de Londres, Anglaterra.

Notícies 
 El tennista serbi Novak Đoković es va imposar novament en la final de Wimbledon aconseguint el seu segon títol (2011, 2014), i el setè Grand Slam de la seva carrera. Els punts aconseguits li van permetre recuperar el número 1 del rànquing individual després d'haver-lo perdut en acabar-se de la temporada anterior en mans de Rafael Nadal. El seu rival, el suís Roger Federer va disputar la final de Wimbledon per novena ocasió, de les quals ha guanyat en set.
 La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar el seu segon títol de Grand Slam, ambdós a Wimbledon (2011, 2014), i ho va fer sense cedir cap set en tot el torneig. La seva rival a la final, la canadenca Eugenie Bouchard, va esdevenir la primera tennista canadenca en la història en disputar una final de Grand Slam, tant homes com dones. Bouchard es va plantar a una final de Grand Slam sense haver guanyat cap títol individual. Malgrat perdre la final, els punts aconseguits li van permetre escalar a la setena posició del rànquing individual femení, el millor d'una tennista canadenca en la història del tennis.
 La parella masculina formada pel canadenc Vasek Pospisil i l'estatunidenc Jack Sock va derrotar la parella número 1 del rànquing de dobles per guanyar el primer títol en el primer torneig que disputaven com a parella, i també era la primera vegada que participaven aquest torneig. Sock ja havia guanyat un Grand Slam en categoria dobles mixts, el US Open 2011 amb Melanie Oudin.
 La parella femenina formada per les italianes Sara Errani i Roberta Vinci van guanyar el seu primer títol a Wimbledon però el cinquè com a parella. Aquest fou el títol que els quedava pendent per ocmpletar el Grand Slam en dobles, la cinquena parella en aconseguir aquesta fita. A més, la parella va disputar les tres finals de Grand Slam de l'any, amb dos títols i només una derrota.
 La parella mixta formada per l'australiana Samantha Stosur i el serbi Nenad Zimonjić va guanyar el primer títol com a parella. Zimonjić va guanyar per primera vegada a Wimbledon en categoria mixta, ja que havia guanyat en dues ocasions en dobles masculins, i fou el seu cinquè títol de dobles mixtos. Per Stosur fou el segon títol mixt a Wimbledon i el tercer Grand Slam en dobles mixtos.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Campió)
  Rafael Nadal (4a ronda)
  Andy Murray (Quarts de final)
  Roger Federer (Final)
  Stanislas Wawrinka (Quarts de final)
  Tomáš Berdych (3a ronda)
  David Ferrer (2a ronda)
  Milos Raonic (Semifinals)
  John Isner (3a ronda)
  Kei Nishikori (4a ronda)
  Grígor Dimitrov (Semifinals)
  Ernests Gulbis (2a ronda)
  Richard Gasquet (2a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  Jerzy Janowicz (3a ronda)
  Fabio Fognini (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (2a ronda)
  Fernando Verdasco (1a ronda)
  Feliciano López (4a ronda)
  Kevin Anderson (4a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (2a ronda)
  Tommy Robredo (4a ronda)
  Gaël Monfils (2a ronda)
  Andreas Seppi (1a ronda)
  Marin Čilić (Quarts de final)
  Roberto Bautista Agut (3a ronda)
  Guillermo Garcia López (1a ronda)
  Ivo Karlović (1a ronda)
  Marcel Granollers (2a ronda)
  Vasek Pospisil (1a ronda)
  Dmitri Tursúnov (1a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (3a ronda)
  Li Na (3a ronda)
  Simona Halep (Semifinals)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Maria Xaràpova (4a ronda)
  Petra Kvitová (Campiona)
  Jelena Janković (1a ronda)
  Viktória Azàrenka (2a ronda)
  Angelique Kerber (Quarts de final)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Ana Ivanović (3a ronda)
  Flavia Pennetta (2a ronda)
  Eugenie Bouchard (Final)
  Sara Errani (1a ronda)
  Carla Suárez Navarro (2a ronda)
  Caroline Wozniacki (4a ronda)
  Samantha Stosur (1a ronda)
  Sloane Stephens (1a ronda)
  Sabine Lisicki (Quarts de final)
  Andrea Petkovic (3a ronda)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Iekaterina Makàrova (Quarts de final)
  Lucie Šafářová (Semifinals)
  Kirsten Flipkens (3a ronda)
  Alizé Cornet (4a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (1a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (1a ronda)
  Sorana Cîrstea (1a ronda)
  Venus Williams (3a ronda)
  Klára Koukalová (2a ronda)
  Ielena Vesninà (2a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  Julien Benneteau /  Edouard Roger-Vasselin (Quarts de final)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Semifinals)
  Marcel Granollers /  Marc López (3a ronda)
  Lukasz Kubot /  Robert Lindstedt (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (2a ronda)
  Julian Knowle /  Marcelo Melo (Quarts de final)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (1a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (3a ronda)
  Michael Llodra /  Nicolas Mahut (Semifinals)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (3a ronda)
  Jamie Murray /  John Peers (3a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Marcin Matkowski (3a ronda)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (3a ronda)

Dobles femenins 
  Hsieh Su-Wei /  Peng Shuai (3a ronda)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campiones)
  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (1a ronda)
  Cara Black /  Sania Mirza (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (3a ronda)
  Serena Williams /  Venus Williams (2a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Zheng Jie (Semifinals)
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (Quarts de final)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastasia Rodionova (Quarts de final)
  Anabel Medina Garrigues /  Iaroslava Xvédova (3a ronda)
  Lucie Hradecka /  Michaella Krajicek (2a ronda)
  Timea Babos /  Kristina Mladenovic (Final)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (2a ronda)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (3a ronda)

Dobles mixts 

  Katarina Srebotnik /  Mike Bryan (2a ronda)
  Kveta Peschke /  Bob Bryan (2a ronda)
  Abigail Speara /  Alexander Peya (2a ronda)
  Cara Black /  Leander Paes (2a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Semifinals)
  Sania Mirza /  Horia Tecau (3a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Rohan Bopanna (2a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Jean-Julien Rojer (Renúncia)

  Arantxa Parra-Santonja /  David Marrero (2a ronda)
  Casey Dellacqua /  Jamie Murray (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Juan-Sebastian Cabal (2a ronda)
  Ashleigh Barty /  John Peers (2a ronda)
  Martina Hingis /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Chan Hao-Ching /  Maks Mirni (Final)
  Samantha Stosur /  Nenad Zimonjić (Campions)
  Vera Duixévina /  Aisam Qureshi (Semifinals)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2014
Wimbledon 2013, Torneig de